Imię i nazwisko Robert Ouko nosiły lub noszą m.in. następujące osoby:

 Robert Ouko (1931–1990) – minister spraw zagranicznych Kenii
 Robert Ouko (1948–2019) – kenijski lekkoatleta, mistrz olimpijski